A 12 117-es számú mellékút egy öt számjegyű, alig több, mint másfél kilométer hosszú mellékút Pest megye legészakibb vidékein, a Börzsöny hegység északi részén. Bernecebaráti közigazgatási területén ágazik ki az 1201-es útból, körülbelül annak 31+850-es kilométer-szelvényénél, délkeleti irányban. Kezdőpontjától a falu főutcájaként halad, nem sokkal később dél-délnyugati irányba fordul és így halad a község déli végéig. Kilométer-számozása az 1,517-es kilométerszelvénnyel ér véget; települési neve szinte végig Széchenyi út, utolsó – alig több mint száz méteres – szakaszán pedig Szokolyi utca.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 12.

Jegyzetek 

12117
Börzsöny